Jan Henrik Trøen (ur. 16 kwietnia 1963 r.) – norweski skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1985/1986, kiedy zajął 37. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1980/1981: 62
 sezon 1981/1982: 55
 sezon 1982/1983: 40
 sezon 1983/1984: niesklasyfikowany
 sezon 1985/1986: 37
 sezon 1986/1987: niesklasyfikowany
 sezon 1987/1988: 55

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1963